św. Weronika – matrona, która niosącemu krzyż Chrystusowi podała chustę do otarcia twarzy
 św. Weronika Giuliani (1660-1727) – włoska klaryska kapucynka, mistyczka

Zobacz też:
 Błogosławiona Weronika